Schouman ist der Familienname der folgenden Personen:

 Aert Schouman (1710–1792), niederländischer Maler
 Conny Schouman (* 1939), niederländische Sängerin